Barbeillon steht für

folgende Personen:
 Jérôme Barbeillon (* 1974), französischer Karambolagespieler

Sonstiges:
 Barbeillon (Käse), französischer Ziegenkäse